Pachypappa är ett släkte av insekter som beskrevs av Koch 1856. Enligt Catalogue of Life ingår Pachypappa i familjen långrörsbladlöss, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen pungbladlöss.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Pachypappa